Змагання з боксу у ваговій категорії до 49 кілограм серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли з 31 липня по 11 серпня. Узяли участь 26 спортсменів з різних країн.

Призери

Розклад

Змагання 
{{Турнір32
|RD1=Перший раунд
|RD2=Чвертьфінали
|RD3=Півфінали
|RD4=Фінал
|team-width=320
|RD1-team03= |RD1-score03=4
|RD1-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Йосвані Вейтія|CUB|2012|літніх}} |RD1-score04=26
|RD1-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Марк Баррига|PHI|2012|літніх}} |RD1-score05=17
|RD1-team06= |RD1-score06=7
|RD1-team07={{СпортсменОІ прапор 2|Біржан Жакипов|KAZ|2012|літніх}} |RD1-score07=18
|RD1-team08= |RD1-score08=17
|RD1-team11={{СпортсменОІ прапор 2|Томас Ессомба|CMR|2012|літніх}} |RD1-score11=13
|RD1-team12= |RD1-score12=10
|RD1-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Лайшрам Девендро Сінгх|IND|2012|літніх}} |RD1-score13=RSC
|RD1-team14= |RD1-score14=
|RD1-team19={{СпортсменОІ прапор 2|Маркано Ортіс|PUR|2012|літніх}} |RD1-score19=20
|RD1-team20= |RD1-score20=6
|RD1-team21={{СпортсменОІ прапор 2|Ферхат Пехліван|TUR|2012|літніх}} |RD1-score21=16
|RD1-team22= |RD1-score22=6
|RD1-team25= |RD1-score25=11
|RD1-team26= |RD3-score03=23
|RD3-team04= |RD3-score04=18
|RD3-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Давид Айрапетян|RUS|2012|літніх}} |RD3-score05=19'''
|RD3-team06= |RD3-score06=11
|RD3-team07=